

Patronyme 

 Giuseppe Garibaldi (1807-1882), né Joseph Garibaldi, est un homme politique italien ;
 Giuseppe Garibaldi (1819-1908), est un compositeur italien ;
 Anita Garibaldi (1821-1849), première épouse de Giuseppe Garibaldi (1807-1882). Voir aussi  ;
 Menotti Garibaldi (1840-1903), fils de Giuseppe Garibaldi (1807-1882) et d’Anita Garibaldi (1821-1849) ;
 Ricciotti Garibaldi (1847-1924), fils de Giuseppe Garibaldi (1807-1882) et d’Anita Garibaldi (1821-1849) ;
 Giuseppe Garibaldi dit Peppino Garibaldi (1879-1950), petit-fils de Giuseppe Garibaldi (1807-1882) et fils aîné de Ricciotti Garibaldi ;
 Ricciotti Garibaldi jr (Rome, 1881 - Rome, 1951), frère du précédent ;
 Menotti Garibaldi jr (1884 - Sri Lanka, 1934),  frère du précédent ;
 Sante Garibaldi (1888-1946), frère du précédent ;
 Bruno Garibaldi (mort en Argonne, 1914), frère du précédent ; 
 Costante Garibaldi (Rome, 1892 - Argonne, 1915), frère du précédent ; 
 , combattant en Argonne, frère du précédent ;
 Anita Italia (morte à Rome en 1962) ;
 Joseph Garibaldi (peintre) (1863-1941) est un peintre paysagiste ;
 Vittoria Garibaldi (1950-) écrivaine et historienne de l'art.

Prénom 
 Garibald (prénom)

Lieux

Villes 
 Garibaldi est une municipalité brésilienne de l’État du Rio Grande do Sul. Son nom est un hommage à Giuseppe Garibaldi (1807-1882).
 Garibaldi est une ville uruguayenne du département de Salto.
 Anita Garibaldi est une ville brésilienne de l’intérieur de l’État de Santa Catarina. Le nom de la ville est un hommage à Anita Garibaldi, native de Laguna, sur le littoral de l’État de Santa Catarina. Voir aussi .
 Garibaldi est une localité du Canada, en Colombie-Britannique.
 Garibaldi est une localité de l'Oregon aux États-Unis.
 Garibaldi, ancien nom de Villa Grove (Colorado).

Sites urbains 
 Le boulevard Garibaldi est une voie publique du  de Paris.
 Le boulevard Garibaldi est une voie publique du  de Marseille.
 La caserne Garibaldi est un bâtiment historique de Naples.
 La place Garibaldi est une grande place de Nice (France), située en bordure nord du quartier du Vieux-Nice ; on y trouve le Monument à Garibaldi ;
 remarque : 1, place Garibaldi est une œuvre de Jean-Claude Penchenat (né à Nice en 1937).
 La Porta Garibaldi est une porte de ville de Catane (Italie).
 Le pont Garibaldi est un pont de Rome.
 La rue Garibaldi est une voie publique de Lyon (France).
 La rue Garibaldi à Montpellier (France).
 Le square Garibaldi est un square du  de Paris ; on y trouve un monument à (Giuseppe) Garibaldi.
 Garibaldi est une station de la ligne 13 du métro de Paris. Elle est située dans la commune de Saint-Ouen (Seine-Saint-Denis, Île-de-France).
 Garibaldi est une station de la ligne D du métro de Lyon.
 Garibaldi FS est une station de la ligne 2 du métro de Milan.
 voir aussi :

Géographie physique 
 Le mont Garibaldi est un stratovolcan canadien.
 Le champ volcanique du lac Garibaldi est un champ volcanique canadien.
 Le parc provincial Garibaldi est un parc provincial protégeant ce volcan.
 Le lac Garibaldi est un lac dans le même parc.
 Le passage Sobrestante Luis Garibaldi est un col des Andes fuégiennes, au sud de l'Argentine.

Navires 
 La , croiseur cuirassé du début du .
 , plusieurs navires.

Histoire naturelle 
 Hypsypops rubicundus, couramment appelé « Demoiselle Garibaldi », est une espèce de poissons de la famille des Pomacentridae. L’appellation courant constitue une allusion aux Chemises rouges de Giuseppe Garibaldi, l’animal ayant une vive coloration orangée.

Cinéma 
 Garibaldi, film muet en noir et blanc de Mario Caserini, sorti en 1907.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme
Homonymie de square ou de place
Patronyme italien
Homonymie de bateaux